Prokurator kan syfta på:

 Prokurator (Romerska riket) – en ämbetstitel i Romerska riket
 Prokurator – ger en part i en rättegång juridisk hjälp, se Rättegångsombud
 Prokurator (titel) – en titel i flera länder
 Prokurator (Finland) – under storfurstendömets tid i Finland en statlig ämbetsman som skulle övervaka lagarnas efterlevnad
 Prokurator (Ryssland) – en titel i Ryssland
 Prokurator (akademisk) – vice kurator vid en studentnation

Se även 
 Prokura